Bieg indywidualny mężczyzn na mistrzostwach świata w biathlonie 2012 został rozegrany 6 marca 2012 r. na Chemigau Arena w Ruhpolding.

Zwycięzcą konkurencji został Chorwat startujący w barwach Słowenii Jakov Fak. Fak raz pomylił się na strzelnicy i dobiegł do mety z czasem 46:48.2 min. Drugie miejsce zajął Francuz Simon Fourcade, który stracił do reprezentanta Słowenii 7,0 s. Brązowy medal wywalczył Jaroslav Soukup z Czech.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2012